Występy w europejskich pucharach duńskiego klubu piłkarskiego FC Midtjylland.

Wykaz spotkań pucharowych

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

FC Midtjylland
Duńskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach